Al Jahrā' (arabiska: اَلْجَهْرَاء, engelska: Al Jahra) är en provinshuvudstad i Kuwait.   Den ligger i provinsen Muḩāfaz̧at al Jahrā', i den centrala delen av landet,  km väster om huvudstaden Kuwait Stad. Al Jahrā' ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Al Jahrā' är platt. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km väster om Al Jahrā'. Runt Al Jahrā' är det ganska glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Det finns inga andra samhällen i närheten. Trakten runt Al Jahrā' är ofruktbar med lite eller ingen växtlighet. 

I trakten råder ett hett ökenklimat. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är september, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor

Externa länkar

Orter i Muḩāfaz̧at al Jahrā'